La línea 704 es una línea de transporte suburbano del Sistema de Transporte Metropolitano, al igual que la línea 703 unen la ciudad de Montevideo con el norte de la Ciudad de la Costa en el departamento de Canelones.

Características 

La 704 realiza "looping" (circuito) con la línea 703, uniendo específicamente la Terminal Baltasar Brum con el Aeropuerto Internacional de Carrasco, pasando por la zona comercial Zonamerica. 
En sí se trata de dos circuitos, el 703-704 que parte desde la Estación Baltasar Brum de Montevideo, circulando por la Avenida 8 de Octubre / Camino Maldonado / Ruta 8 y culminando en Zonamerica (utilizando dicho destino en cartel), para luego cambiar su cartel a 704 con destino Montevideo pero circulando por Ruta 102 / Ruta 101 / Camino Carrasco / Avenida Italia. 
El otro circuito 704-703 parte desde la Estación Baltasar Brum, circulando por la Avenida Italia / Camino Carrasco hasta el Aeropuerto (utilizando dicho destino en cartel); allí mismo la unidad cambia el cartel a 703 con destino Montevideo, retomando su ruta por Ruta 101 / Ruta 102 / Ruta 8 / Camino Maldonado / Avenida 8 de Octubre.

Recorridos

Ida como 704 
 Terminal Baltasar Brum
 Galicia
 Julio Herrera y Obes
 Paysandú
 República
 Democracia
 Daniel Muñoz
 Eduardo Víctor Haedo
 Av. Italia
 Av. Bolivia
 Av. Juan Bautista Alberdi
 Havre
 Pedro Domingo Murillo
 Cooper
 Cno. Carrasco
 Wilson Ferreira Aldunate
 Ruta 101
 Rotonda
 Ingresa al Aeropuerto, cambiando a 703 Montevideo y sin espera...

Regreso como 703 
 ...Sale del Aeropuerto
 Ruta 101
 Ruta 102
 Ruta 8
 Camino Maldonado
 Avenida 8 de Octubre
 Goes
 Avenida Uruguay
 Galicia
 Terminal Baltasar Brum

Ida como 703 
 Terminal Baltasar Brum
 Río Branco
 Galicia
 Julio Herrera y Obes
 Paysandú
 República
 Democracia
 Daniel Muñoz
 Cufré
 Miguelete
 Juan Ramón Gómez
 Presidente Berro
 Avenida 8 de Octubre
 Camino Maldonado
 Ruta 8 
 Llega a Zonamerica, cambiando a 704 Montevideo y sin espera...

Regreso como 704 
 ...
 Ruta 102
 Ruta 101
 Ingresa y sale de Aeropuerto
 Ruta 101
 Wilson Ferreira Aldunate
 Cno. Carrasco
 Cooper
 Av. Juan Bautista Alberdi
 Av. Bolivia
 Avda. Italia
 Dr. Salvador Ferrer Serra
 Martín C. Martínez
 Avda. Uruguay
 Ciudadela
 Paysandú
 Andes
 Terminal Baltasar Brum

Barrios servidos 

Ambos circuitos recorren los siguientes puntos de Montevideo y Canelones: Centro, Cordón, Tres Cruces, La Blanqueada, Unión, Curva de Maroñas, Flor de Maroñas, Bella Italia, Punta de Rieles, Villa Don Bosco (ruta 8 kilómetro 16), Zonamerica, Aeroparque, Líber Seregni, norte de la Ciudad de la Costa, Aeropuerto internacional de Carrasco, San José de Carrasco, Paso Carrasco, Carrasco Norte, Portones de Carrasco, Punta Gorda y Parque Batlle.

Frecuencia 

De lunes a domingo la frecuencia tanto del 703 como del 704 es de una hora aproximadamente.

Primeras y últimas salidas

Referencias 

 https://www.montevideo.gub.uy/buses/mapaBuses.html / Mapa online oficial de IMM en conjunto con MTOP, consulte la ubicación de esta línea en tiempo real.
 http://www.copsa.com.uy/
 https://sites.google.com/view/copsahorariosporcorredor/703-704

Líneas de ómnibus suburbanas de Montevideo